Лу́ций Фла́вий () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Флавий — народный трибун 60 года до н. э., претор 58 года до н. э.
 Луций Флавий — консул-суффект 33 года до н. э.
 Луций Флавий Декстер — префект претория времён правления императора Гонория.

См. также 
 Флавий Луций — консул Восточной Римской империи 413 года.